Приключения Биби-мультсериал, посвященный Биби из Смешариков,а также продолжение его приключений.
Транслируется с 5 апреля 2022 года на YouTube.
5 апреля 2022 года состоялся премьерный показ 1 серии"Биби ходит в магазин".

Населенные пункты 
 Домики — посёлок в составе города Горячий Ключ Краснодарского края.
 Домики — посёлок в Выксунском районе Нижегородской области.
 Домики — посёлок в Тавдинском городском округе Свердловской области.

Другое 
 «Домики» — мультсериал анимационной студии «100 киловатт».